Пареха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 91,6 км². Население — 536 человек (2010).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары